Die WPA-9-Ball-Weltmeisterschaft 2016 war die 25. Austragung der Weltmeisterschaft in der Poolbillarddisziplin 9-Ball. Sie fand vom 30. Juli bis 4. August 2016 im al-Arabi Sports Club in Doha statt. Die katarische Hauptstadt war zum siebten Mal in Folge Austragungsort der 9-Ball-WM.

Albin Ouschan besiegte im Finale den Amerikaner Shane van Boening mit 13:6 und wurde damit als erster Österreicher 9-Ball-Weltmeister. Nach dem Sieg seiner Schwester Jasmin 2010 bei der 10-Ball-WM der Damen und dem Titelgewinn von Gerda Hofstätter 1995 bei der 9-Ball-WM der Damen war es der dritte WM-Titel für Österreich im Poolbillard.

Titelverteidiger war der Taiwaner Ko Pin-yi, der in der Runde der letzten 64 gegen Jayson Shaw ausschied.

Modus und Qualifikation 
An dem Turnier nahmen 128 Spieler teil. 24 Spieler qualifizierten sich über die Weltrangliste. Insgesamt 92 Startplätze wurden gemäß einer Quote von den Kontinental- beziehungsweise Regionalverbänden sowie dem gastgebenden katarischen Verband und von den Sponsoren vergeben. Vom 25. bis 28. Juli 2016 fand ein Qualifikationsturnier statt, bei dem 128 Teilnehmer in drei K.-o.-Wettbewerben die übrigen 12 Startplätze ausspielten.

Beim Hauptturnier wurden die 128 Teilnehmer zunächst in 16 Gruppen à 8 Spieler eingeteilt und traten dort vom 30. Juli bis 1. August im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Vier Spieler jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde. Diese fand vom 2. bis 4. August statt und wurde im K.-o.-System ausgespielt.

Gespielt wurde die Disziplin 9-Ball mit Wechselbreak, wobei die Bälle vor dem Break, im Vergleich zum üblichen Aufbau, in Richtung Tischmitte verschoben aufgebaut wurden, sodass die 9 anstatt der 1 auf dem Fußpunkt lag.

Preisgeld

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Gruppe 9

Gruppe 10

Gruppe 11

Gruppe 12

Gruppe 13

Gruppe 14

Gruppe 15

Gruppe 16

Finalrunde

Weblinks 
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2016 bei azbilliards.com
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2016 bei sixpockets.de

Quellen 

2016
Poolbillardveranstaltung 2016
Billardturnier in Doha